Памятник Н. А. Некрасову — памятник-бюст расположенный в Санкт-Петербурге, в сквере у дома № 37 по Литейному проспекту. Посвящён Николаю Алексеевичу Некрасову, признанному классику русской литературы, тесно связанному с Санкт-Петербургом своей жизнью и творчеством. Автором проекта является скульптор В. В. Лишев. Это единственный сохранившийся памятник Санкт-Петербурга, установленный в рамках ленинского плана монументальной пропаганды. Памятник Некрасову является объектом культурного наследия федерального значения.

История 
Данный памятник Некрасову стал вторым произведением, созданным В. В. Лишев в рамках ленинского плана монументальной пропаганды (первым был гипсовый бюст Карла Маркса в Новой Ладоге, ныне утраченный). Отливка бронзового бюста осуществлялась в 1-й Государственной мастерской художественного литья мастером В. З. Гавриловым. Памятник-бюст был установлен в 1922 году в саду Прудки на углу улицы Некрасова и Греческого проспекта. В 1946 году, когда праздновалось 125-летие со дня рождения поэта, бюст перенесли на Литейный проспект и установили в сквере у дома № 37 наискосок от дома № 36, где последние 20 лет жил Николай Алексеевич Некрасов. Тогда же в доме № 36 был открыт мемориальный музей-квартира Некрасова. Дом № 37, в сквере у которого расположен памятник, ранее принадлежал министру государственных имуществ. Этот сквер фигурирует в произведении Некрасова «Размышления у парадного подъезда»:

Вот парадный подъезд.
По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям …

Описание 
Данный памятник Некрасову представляет собой скромный бронзовый бюст, выполненный в реалистической манере. Бюст расположен на прямоугольном постаменте из тёмно-серого лабрадорита, стоящем на красном гранитном основании. На лицевой стороне постамента накладными бронзовыми литерами выложена надпись: «Н. А. Некрасов». На накладной бронзовой доске указаны даты жизни и смерти: «1821-1877». В районе правого плеча скульптуры видна подпись автора: «Леп. В. В. Лишев»; подпись с задней стороны: «1-я Гос. Мас. Худож. литья / отл. В. З. Гаврилов». Высота бюста составляет 0,77 м, высота постамента — 2,3 м.

Лицо Некрасова сосредоточено, брови сдвинуты. В этом образе скульптор передаёт психологическую характеристику поэта. Его лицо одухотворено, игра света и тени придаёт образу особую взволнованность.

Примечания

Ссылки 
 Бюст Н. А. Некрасова на 2Гис
 Памятник-бюст Николаю Алексеевичу Некрасову в Санкт-Петербурге
 [rutraveller.ru/place/132829?tab=dc Памятник Н. А. Некрасову на Литейном проспекте]

Некрасову
Некрасову
Николай Некрасов
Литейный проспект
Некрасову, Санкт-Петербург
Здания и сооружения Центрального района